Sjökrigsskolan kan syfta på:

 Kungliga Sjökrigsskolan - en skola för lägre officersutbildning åt den svenska marinen 1756–1987
 Gamla Sjökrigsskolan - en byggnad på Skeppsholmen i Stockholm
 Sjökrigsskolan (Finland) - en av den finländska marinens reservofficersutbildningsanstalter
 Sjökrigsskolan (Norge) - utanför Bergen

Se även
 Kungliga Sjökrigshögskolan – ett svenskt skolförband inom Krigsmakten som verkade mellan åren 1898 och 1961